W Polsce
 Lulkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Lulkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Lulkowo – dawna gmina
 Lulkowo – gromada